Interpolazione - in matematica, procedimento volto a sostituire ad un insieme di punti del piano una funzione che passi per tutti questi punti
 Interpolazione - in musica, subitaneo cambiamento di elementi seguito dalla continuazione dell'idea precedente
 Interpolazione  - in filologia, l'operazione dell'inserimento in un testo precedente di parole o passi non autentici, senza apporre alcun segno o riferimento che valga a farle distinguere; per chiarire, per completare o per alterare il senso dell'originale
 Interpolazione - in fisica, operazioni relative all'applicazione di una massa ad una molla o, più precisamente, allo studio dei valori che se ne ricavano
 Interpolazione - in fotografia digitale, rimappatura dei pixel di un file

Altri progetti

Collegamenti esterni